Прое́зд Донела́йтиса (до 5 апреля 1965 года — проекти́руемый прое́зд № 4894 и проекти́руемый прое́зд № 3981) — проезд в Северо-Западном административном округе города Москвы на территории района Южное Тушино.

История 
Проезд получил современное название в память о литовском поэте К. Донелайтисе (1714—1780). До 5 апреля 1965 года назывался проекти́руемый прое́зд № 4894 и проекти́руемый прое́зд № 3981.

Расположение 
Проезд Донелайтиса проходит от Походного проезда на северо-запад, не доходя до реки Сходни, поворачивает на северо-восток, проходит до Сходненской чаши, поворачивает на восток и затем на север, огибая её, с востока к проезду примыкает улица Фабрициуса, проезд проходит далее до бульвара Яна Райниса. Нумерация домов начинается от Походного проезда.

Примечательные здания и сооружения 

По чётной стороне:
 д. 16 — детский сад № 915.

Транспорт

Автобус 
 199: от бульвара Яна Райниса до Походного проезда и обратно.
 199к: от бульвара Яна Райниса до Походного проезда и обратно.
 432: от бульвара Яна Райниса до Походного проезда и обратно.
 678: от бульвара Яна Райниса до Походного проезда.
 Т: от Походного проезда до бульвара Яна Райниса.

Метро 
 Станция метро «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии — северо-восточнее проезда, на пересечении Химкинского бульвара и бульвара Яна Райниса с улицей Героев Панфиловцев и Сходненской улицей.

Железнодорожный транспорт 
 Платформа Трикотажная Рижского направления Московской железной дороги — юго-западнее проезда, между Волоколамским шоссе и Трикотажным проездом.

Примечания

Ссылки 
 

Проезды Москвы
Улицы Москвы, названные в честь людей